Scheyring ist der Familienname folgender Personen:

 Sebastian Scheyring (1817–1898), deutscher Theologe und Priester